Наталія Бикова і Пархоменко Світлана Германівна були чинними чемпіонками тенісного турніру Virginia Slims of Kansas 1989, але того року не брали участі.

Манон Боллеграф і Ліз Грегорі виграли титул, перемігши у фіналі пару Сенді Коллінз і Лейла Месхі з рахунком 6–2, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Бетсі Нагелсен /  Катрін Суїр (чвертьфінал)
n/a
 Манон Боллеграф /  Ліз Грегорі (чемпіонки)
 Ронні Рейс /  Пола Сміт (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 Virginia Slims of Kansas Doubles Draw 

Virginia Slims of Kansas
Тур WTA 1989